Le  Grand Prix moto de la Communauté valencienne 2012 est la  et dernière manche du championnat du monde de vitesse moto 2012. La compétition s'est déroulée du 9 au 1 novembre sur le circuit de Valence.

C'est la  du Grand Prix moto de la Communauté valencienne.

Résultats MotoGP

Moto2

Moto3

Liens externes 
 Classements sur le site officiel

Références

Grand Prix moto de la Communauté valencienne
Espagne
Sport en Espagne en 2012
Sport en novembre 2012